Lagemann ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad David Lagemann (1865–1941), deutscher Heimatdichter
 Hanns Hermann Lagemann (1924–2003), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags
 Inge Lagemann (1944–2014), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags
 Johann Jakob Lagemann (1696–1766), Büchsenmacher
 Sigrid Lagemann (1924–1992), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin